Всесвітні ігри військовослужбовців () — мультиспортивні змагання, які організовуються для спортсменів-військовослужбовців. Організатором змагань є Міжнародна рада військового спорту.

Види спорту

Літні ігри 

Військові види спорту
 Аеронавтичне п'ятиборство
 Військове п'ятиборство
 Військово-морське п'ятиборство

Зимові ігри

Літні ігри 
Літні Всесвітні ігри військовослужбовців проводяться з 1995 року один раз у чотири роки.

Зимові ігри 
Зимові Всесвітні ігри військовослужбовців проводяться з 2010 року.

Розподіл нагород

Літні ігри

Зимові ігри

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Athletics medalists  
 VI Всесвітні ігри військовослужбовців 
 Всесвітні ігри серед військовослужбовців: динаміка, стан та перспективи виступів українських спортсменів 
Мультиспортивні змагання